Wahlsdorf bezeichnet folgende Orte

 Wahlsdorf (Dahme/Mark), Ortsteil der Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Wahlsdorf (Schierling), Gemeindeteil der Gemeinde Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Ortsteil von Wörpen, Ortsteil der Stadt Coswig (Anhalt), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt

 Wüstung in der Gemeinde Lüdersdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Wahlsdorf, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Wola Wysoka (Grunwald), untergegangener Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Wahlstorf
 Walsdorf